2-й выпуск Париж – Люксембург — шоссейной многодневной велогонки по маршруту между Францией и Люксембургом. Гонка проводилась с 29 по 30 августа 1964 года. Победу одержал бельгийский велогонщик Рик Ван Лой.

Участники 
Принять участие в гонке были приглашены 11 велокоманд. Каждая команда могла состоять не более чем из 10 велогонщиков. На старт гонки вышли 87 гонщиков. До финиша соревнования в Люксембурге доехали 60 гонщиков.

Маршрут 
Маршрут традиционно связал столицы двух соседних стран. Старт состоялся в пригороде Парижа — Шантийи, а финиш в Люксембурге. Гонка состояла из 2 этапов, общей протяженностью 488 километров.

Ход гонки

Этап 1

Этап 2

Итоговое положение

Ссылки 
Официальный сайт 
Париж – Люксембург 1964 на FirstCycling

1964 год в велоспорте
Спорт во Франции в 1964 году
Спорт в Люксембурге в 1964 году
Август 1964 года